Just Kids – libro di memorie pubblicato nel 2010 da Patti Smith
Just Kids – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
Just Kids – cortometraggio del 1913 diretto da Henry Lehrman
Just Kids – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson
Just Kids – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Punch Film Co.
Just Kids – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
Just Kids – cortometraggio del 1915 diretto da William H. Stevens 
Just Kids – cortometraggio del 1993 diretto da Douglas Cole

Pagine correlate 
Just a Kid